Résultats détaillés du simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de Barcelone.

Faits marquants 
 Marc Rosset ( mondial) bat Jordi Arrese () en finale et remporte à la surprise générale le  de sa carrière. Il élimine 5 têtes de série sur son parcours dont le n°1 et double tenant du titre de Roland-Garros, Jim Courier.
 On note la présence de 131 joueurs de 56 nationalités différentes.
 Comme en 1988, des épreuves de qualifications regroupant les joueurs en fonction de leur nationalité par continent ont été mises en place. Elles se sont déroulées entre le  et le  à Lillehammer, Asuncion, Casablanca et Suita. Une trentaine de joueurs amateurs venus pour la plupart d'Afrique et des Antilles y prennent part.
 Les meilleurs joueurs au monde répondent présent. Deux absences majeures sont cependant à signaler : celles de Petr Korda (n°7) et d'Andre Agassi (n°8). Ce dernier n'a pas pu prendre part à l'épreuve puisque trois Américains étaient devant lui au classement ATP.
 Plusieurs têtes de série moins à l'aise sur terre battue sont éliminées dès les premiers tours à l'image de Stefan Edberg (battu par Andrei Chesnokov), Boris Becker (éliminé par Fabrice Santoro) ou encore Michael Chang (qui s'incline contre Jaime Oncins). Sur les 8 présentes en huitièmes de finale, seules 4 se qualifient pour les quarts.
 De nombreux forfaits sont à constater dont celui d'Amos Mansdorf, remplacé par Javier Frana.
 Le Mexicain Leonardo Lavalle,  mondial, profite d'un tableau relativement dégagé pour se hisser en quart de finale.
 Le bronze est partagé entre Goran Ivanišević et Andreï Cherkasov. Les deux joueurs se rencontrent en 1993 et c'est Ivanišević qui gagne. Ivanišević mène 4-1 au total de leurs affrontements, Cherkasov a remporté l'avant dernière confrontation sur terre battue. Ivanišević a battu Cherkasov plusieurs fois sur terre battue, la surface des Jeux en 1992.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992

Liens externes

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992
Jeux Olympiques